68. Turniej Czterech Skoczni (niem. 68. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która rozegrana była w sezonie 2019/2020 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2019 roku kwalifikacjami do pierwszego konkursu indywidualnego, który rozegrany został dzień później w Oberstdorfie. 1 stycznia odbył się konkurs w Garmisch-Partenkirchen. 4 oraz 6 stycznia zawody przeniosły się do kolejno Innsbrucku i Bischofshofen, gdzie odbył się finał turnieju. Tytuł zdobył Dawid Kubacki.

Zwyczajowo rywalizacja w pierwszej serii konkursów wchodzących w skład turnieju toczyła się zgodnie z systemem KO, a w drugiej serii tak jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostały rozegrane – jak co roku – na czterech położonych niedaleko siebie (ale w dwóch krajach) obiektach: dwóch w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120. metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125. metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2019/2020 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem

Sponsorzy 
Głównym sponsorem 68. Turnieju Czterech Skoczni zostało przedsiębiorstwo 4F. Ponadto wśród sponsorów znalazły się przedsiębiorstwa Bauhaus, Veltins, Liqui Moly oraz Hörmann, a sponsorami ze strony Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zostały Audi i Viessmann.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem turnieju rozegrano siedem indywidualnych konkursów Pucharu Świata, w których najwięcej punktów zgromadził Ryōyū Kobayashi, zwyciężając w dwóch z nich (po jednym w Klingenthal i Engelbergu), wyprzedzając drugiego w zestawieniu Stefana Krafta o 71 punktów i o 93 Karla Geigera.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów po rozegraniu dziewięciu konkursów (siedmiu indywidualnych i dwóch drużynowych) największą liczbę punktów zgromadzili reprezentanci Austrii (1865), a za nimi sklasyfikowani byli Norwedzy (1492) i Polacy (1290).

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2019/2020 przed 68. Turniejem Czterech Skoczni – po przeprowadzeniu siedmiu konkursów indywidualnych i dwóch drużynowych.

Zasady 
Podobnie jak w przypadku wszystkich edycji od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni został rozegrany według systemu KO. Na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach zawodnicy zostali dobrani w pary – zwycięzca kwalifikacji startował ze skoczkiem, który zajął w nich 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu awans do serii finałowej uzyskało bezpośrednio 25 zwycięzców par. Spośród przegranych zostało wyłonionych pięciu szczęśliwych przegranych (tzw. lucky losers) z najwyższymi w tej grupie notami. Podczas serii finałowej obowiązywały takie same zasady jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Trzydziestu zawodników, którzy awansowali do serii finałowej, zdobyło punkty do klasyfikacji Pucharu Świata według identycznych zasad jak w pozostałych konkursach tej rangi. Wszyscy uczestnicy zawodów głównych uzyskali także punkty do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, w której sumowano wyniki uzyskane we wszystkich seriach konkursowych.

Skoki oceniano w taki sam sposób jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów; za każdy metr powyżej tej granicy uzyskiwał dodatkowo 1,8 punktu, natomiast za każdy metr poniżej odejmowano mu analogiczną liczbę punktów. Styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie były wliczane do noty łącznej zawodnika. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczka miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodnik skakał z niższej belki startowej, otrzymywał dodatkowe punkty, jeżeli skakał z wyższej – punkty zostawały mu odjęte. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodnik tracił punkty, gdyż dzięki temu uzyskiwał lepsze noszenie na nartach, jeżeli zaś wiatr wiał z tyłu skoczni, zawodnik zyskiwał punkty.

Program zawodów

Jury 
Głównym dyrektorem zawodów w ramach 68. Turnieju Czterech Skoczni był Walter Hofer, a jego asystentem – Borek Sedlák.

Podsumowanie

Wyniki

Oberstdorf

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

* – szczęśliwi przegrani z I serii

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

* – szczęśliwi przegrani z I serii

Innsbruck

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

* – szczęśliwi przegrani z I serii

Bischofshofen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

* – szczęśliwi przegrani z I serii

Klasyfikacja 68. Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacje po zakończeniu turnieju 
Dzięki wygranej w 68. Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki z piętnastego miejsca awansował o dziesięć pozycji w klasyfikacji generalnej cyklu zdobywając łącznie przez ten czas 300 punktów. Na pozostałych miejscach na podium nie doszło do zmian: Ryōyū Kobayashi utrzymał się na pozycji lidera, a Karl Geiger zmienił Stefana Krafta na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej z przewagą osiemdziesięciu punktów. Liczba zawodników sklasyfikowanych zwiększyła się z 58 do 64.

Po zakończeniu turnieju na czele klasyfikacji Pucharu Narodów liderzy, czyli Austriacy utrzymali prowadzenie, a ich przewaga nad dotychczas będącymi na drugim miejscu w zestawieniu reprezentantami Norwegii zmniejszyła się do 256 punktów. Na trzecim miejscu pozostała reprezentacja Polski ze stratą 579 punktów.

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów w sezonie 2019/2020 po przeprowadzeniu 13 konkursów indywidualnych (dziewięciu przed Turniejem Czterech Skoczni i tych przeprowadzonych w jego ramach) oraz jednego drużynowego.

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy reprezentacji, które potwierdziły udział w 68. Turnieju Czterech Skoczni. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich czterech konkursach oraz wyniki.

Legenda:
 dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie;
 dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie;
 q – Zawodnik nie zakwalifikował się;
 – – Zawodnik niezgłoszony do konkursu albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Turniej Czterech Skoczni
2019 w Niemczech
2020 w Niemczech
2020 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen